Глу́ховцы — название населённых пунктов.

Украина 
 Глуховцы — посёлок городского типа в Казатинском районе Винницкой области.
 Глуховцы — посёлок в Казатинском районе Винницкой области.